Chiesa di San Tommaso Apostolo ad Acquanegra sul Chiese
 Chiesa di San Tommaso Apostolo ad Alcamo
 Chiesa di San Tommaso Apostolo ad Arco
 Chiesa di San Tommaso Apostolo ad Ascoli Piceno
 Chiesa di San Tommaso Apostolo a Busano
 Chiesa di San Tommaso Apostolo a Butera
 Chiesa di San Tommaso Apostolo a Caneva
 Chiesa di San Tommaso Apostolo a Carlino
 Chiesa di San Tommaso Apostolo a Monte Antico, nel comune di Civitella Paganico 
 Chiesa di San Tommaso Apostolo a Cles
 Chiesa di San Tommaso Apostolo a Colle Umberto
 Chiesa di San Tommaso Apostolo a Corte, frazione di Piove di Sacco
 Chiesa di San Tommaso Apostolo a Lodi
 Chiesa di San Tommaso Apostolo il Vecchio a Messina
 Chiesa di San Tommaso Apostolo a Mineo
 Chiesa di San Tommaso Apostolo a Moruzzo
 Chiesa di San Tommaso Apostolo a Padova
 Chiesa di San Tommaso Apostolo a Perteole 
 Chiesa di San Tommaso Apostolo a San Tomaso Agordino
 Chiesa di San Tommaso Apostolo a Terrassa Padovana
 Chiesa di San Tommaso Apostolo a Ville d'Anaunia

Pagine correlate 
 Chiesa di San Tommaso